YHD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale di Dryden, Dryden (Ontario), Canada
 yhd – codice ISO 639-3 della lingua judeo-iraqi arabic